GenealogyJ est un logiciel de généalogie permettant la manipulation de données généalogiques, approprié pour hobbyistes, historiens de famille et généalogistes. GenealogyJ est un logiciel libre écrit en langage Java. Il est disponible dans la majorité des plateformes et est compatible avec la spécification GEDCOM. Plusieurs arbres généalogiques, tables, lignes de temps sont disponibles.

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel
  Forum (en anglais, français et allemand)

Logiciel de généalogie
Logiciel libre sous licence GPL